Марсеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Марсеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Марсеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер